Mokřina může být:

 bažina
 Mokřina (Milíkov) – místní část obce Milíkov v okrese Cheb

Podobný název 
 Mokřiny (rozcestník) – více sídel